Il y a eu deux élections au trône de Grèce :
 L'élection au trône de Grèce (1822-1832) qui aboutit à la création du royaume de Grèce et à l'arrivée, sur le trône, du roi bavarois Othon I ;
 L'élection au trône de Grèce (1862-1863) qui amène sur le trône hellène le roi danois Georges I.